Hár (cratera)
har — código ISO 639-3 da língua harari
Hár — um dos nomes de Odin